Hořice est un toponyme qui peut désigner :

Hořice, une ville du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Hořice, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie